Darvas Ferenc (1740–1810) költő, alispán, író, politikus 
 Darvas Ferenc (1842–1915) főszolgabíró, országgyűlési képviselő
 Darvas Ferenc (1861–1946) főispán, földmérőmérnök, nemzetgyűlési képviselő
 Darvas Ferenc (1883–1934) gyógyszerész, szakíró 
 Darvas Ferenc (1936) költő
 Darvas Ferenc (1942) Gábor Dénes-díjas vegyészmérnök, matematikus, rendszerszervező, szabadalmi ügyvivő 
 Darvas Ferenc (1946) zeneszerző, zongorista